Capuronia är ett släkte av fackelblomsväxter. Capuronia ingår i familjen fackelblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fackelblomsväxter
Capuronia